Changjiangcun – località della Cina 
 5384 Changjiangcun – asteroide della fascia principale